Wilhelm Albert peut désigner :

 Wilhelm Albert, dirigeants SS au cours de la Seconde Guerre mondiale ;
 Wilhelm Albert, inventeur et directeur de mine allemand.